«Паризьен» (Le Parisien, ) — французская ежедневная газета, которая охватывает международные и национальные новости, а также новости о жизни Парижа и его пригородов.

Газета была основана 22 августа 1944 года как  «Le Parisien libéré» («Освобожденный парижанин») Эмильеном Амори (). В 1986 году название было изменено на текущее.

Национальное издание под названием «Aujourd’hui en France» («Сегодня во Франции») было выпущено в 1994 году.

Газета пользуется большим спросом как национальная газета Франции с ежедневным тиражом .

Примечания

Ссылки 
 

Газеты Франции
Газеты на французском языке